Iván László (1932–2010), tanító, helytörténész
 Iván László (1933–2020), pszichiáter, neurológus, gerontológus, országgyűlési képviselő (2006–2014)
 Iván László (1953–), felvidéki magyar politikus